Kaiserwasser steht für:
 einen Seitenarm der Alten Donau in Wien, heute ein naturnaher Badeplatz nahe der Donau City

Mineralwasser in Südtirol:
 eine Mineralwasserquelle bei Wildbad Innichen sowie Markenname des Mineralwassers aus dieser Quelle
 Kaiserwasser GmbH, Unternehmen in Innichen, das u. a. das Kaiserwasser abfüllt, gehört zur Brauerei Forst